Nothotrichocera är ett släkte av tvåvingar. Nothotrichocera ingår i familjen vintermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vintermyggor
Nothotrichocera